El término Shevchénkovskoye  o Shevchénkivke (en ucraniano: Шевченківське) puede referirse a:

Shevchénkovskoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.

Shevchénkivske (Vasylkivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Vasylkivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Shevchénkivske (Synelnykove, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Synelnykove del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Shevchénkivske (Zaporizhia), localidad del raión de Zaporizhia del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Shevchénkivske (Kúybisheve, Zaporizhia), localidad del raión de Kúibysheve del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Shevchénkivske (Novomykolaivka, Zaporizhia), localidad del raión de Kúibysheve del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Shevchénkivske (Sumy), óblast de Sumy, en Ucrania.